

Майський — селище міського типу, Совєтсько-Гаванський район, Хабаровський край
 Майський — селище, Абатський район, Тюменська область
 Майський — селище, Адамовський район, Оренбурзька область
 Майський — селище, Александровський район, Оренбурзька область
 Майський — селище, Бєлгородський район, Бєлгородська область
 Майський — виселок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Майський — селище, Грязовецький район, Вологодська область
 Майський — починок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Майський — селище, Каргапольський район, Курганська область
 Майський — селище, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Майський — селище, Оричівський район, Кіровська область
 Майський — селище, Первомайський район, Томська область
 Майський — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Майський — селище, Ребріхинський район, Алтайський край
 Майський — селище, Романовський район, Алтайський край
 Майський — селище, Торбеєвський район, Мордовія
 Майський — селище, Червоногвардійський район, Оренбурзька область
 Майський — селище, колишнє Безлісне сільське поселення, Яйський округ, Кемеровська область
 Майський — селище, колишнє Кітатське сільське поселення, Яйський округ, Кемеровська область